Вепсское имя (вепс. Vepsän nimi) — национальная модель антропонимии у вепсов — народа балтийской группы финно-угорской языковой семьи. В настоящее время вепсы используют в основном русские христианские имена, переиначивая их произношение на свой манер. Однако при этом в официальных документах используются русские «прообразы».

Этимология

Традиция

Национальные формы христианских имён

Мужские имена 
 Абрам – Obram, Abram
 Аксён – Aksin
 Александр – Šan'ka ,Ol'šoi
 Алексей – Ol'koi, Ol'ku, Oleksii
 Амос – Omoz
 Андрей – Ondrii, On'ka
 Анисим (Онисим) – Оn'ka
 Aнтон – Ontei, Ontoi
 Арсений – Arsä
 Артемий – Artä
 Афанасий – Ofon', Ofoi
 Валентин – Val'oi
 Василий – Vas'ka
 Виктор – Vihtor
 Владимир – Ladü
 Гаврила – Gauroi
 Георгий – Jurgii
 Гордей – Gordoi
 Григорий – Grigoi, Grinü
 Давыд – Davšoi
 Даниил, Данила – Danš, Danž, Danšoi, Danil
 Дмитрий – Dimš, Mitri, Mitrei
 Дорофей – Doroi 
 Евдоким – Ekim
 Егор – Johor, Joša
 Еремей – Jera, Jeroi, Jerem
 Ефим – Ehoi
 Иван, Иоанн – Juša, Ivoi, Ivšu, Ivač, Jukoi 
 Илья – Illä, Illöi
 Иов – Ioi
 Иосиф, Осип – Osip
 Иуда – Jutka
 Кирик – Kirik
 Кирилл – Kürša, Kiru
 Кондрат – Кandroi
 Корней, Корнилий – Kornoi
 Лавр – Laur'
 Ларион – Larja
 Леонтий – Levoi
 Макар – Makoi
 Марк – Markoi, Mar'ki, Marko
 Мартемьян – Martja
 Мартьян – Mar'tän
 Матвей – Matfii, Mat'vei 
 Михаил – Mihal, Mikoi, Mišuk; (в Вологодской области) Mikšei, Mišku, Min'ka
 Мокей – Mokoi
 Никита – Mikit
 Николай – Mikul, Mikulai, Mikoi
 Павел – Pauloi
 Патрикей – Patroi
 Пётр – Pedroi, Pedrii, Peša
 Потап – Potoi
 Савва – Savoi
 Севастьян – Savas'jan
 Семён – Semoi, Semuk
 Сила, Силантий – Siloi
 Соломон – Salamon
 Степан, Стефан – St'opan
 Тарас – Taruk
 Терентий – Teroi
 Тимофей – Timoi
 Тихон – Tišoi
 Федосий, Федосей – Feša 
 Фёдор – Fedor, Fetä, Fed'ka
 Филипп – Hilip
 Фирс – First
 Фома – Homoi, Homa, Hama
 Фотей, Фотий – Hotoi
 Хрисанф, Хрисанфий, Хрисан, Кирсан – Hrisoi
 Яков – Jakoi, Jaša, Jašoi

Женские имена 
 Авдотья и Евдокия – Oudot', Uudoi
 Агафья – Ogoi
 Агриппина – Ogroi
 Аксинья, Ксения – Oksä
 Акулина – Okulin, Окša, Kušа, Kena
 Александра – Al'oi
 Анастасия – Nastoi
 Анна – Annoi, Aša, Ašoi; Anšu (средние вепсы), Аšku, (в Вологодской области) Nüša
 Афимия – Ohkoi
 Валентина – Val'oi
 Варвара – Varoi, Varvoi
 Галина – Gaša
 Глафира – Glaša
 Дарья – Dašu
 Домна – Domna
 Елена – Ol'on, Ol'oi (средние вепсы), Šol'oi, Šol'koi, (в Вологодской области) Šol'ka
 Ефросинья – Feša
 Евфимия – Ofim
 Ирина, Иринья – Iroi
 Ксения – Kena
 Лукерья, Лукинья – Lukoi, Luša
 Маврикея – Moira
 Марина – Marin 
 Мария – Mar'ja, Mašoi
 Марфа – Marfa, Marfoi
 Матрёна – Mat'rön
 Мелания – Maloi
 Наталья – Natoi, Natku, Tal'a
 Пелагия, Пелагея – Palag
 Полина – Polä
 Прасковья – Paroi, Pašoi
 София – Soh'ja
 Ульяна – Gul'oi, Jul'oi
 Устинья – Ust'jä
 Фелисата – Filiska
 Феодора – Fešu
 Фёкла – Fekla

См. также 
 Вепсы
 Вепсский язык

Литература 
 Мамонтова Н. Н. Карельская и вепсская антропонимия на современном этапе // Ономастика. Типология. Стратиграфия. — М.: Наука, 1988

Ссылки 
 Вепсские имена на сайте langeo.ru.
 И.И. Муллонен. Вепсская ойконимия. 

Имена по культуре